Ву́лиця Комінте́рну — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міжнародної організації комуністичних партій. що існувала у 1919–1943 роках.

 Вулиця Комінтерну — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Комінтерну — вулиця в місті Кропивницький.
 Вулиця Комінтерну — вулиця в місті Луганськ.

 Вулиця Комінтерну — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого в місті Берислав.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва Успенської вулиці в місті Біляївка.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва вулиці Пантелеймона Куліша в місті Бориспіль.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва Гончарної вулиці в місті Васильків.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва вулиці Героїв-Чорнобильців в місті Ватутіне.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва Бібліотечної вулиці в смт Високий.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва Троїцької вулиці в місті Вознесенськ.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва Медової вулиці в смт Ворзель.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва Спаської вулиці в смт Вороніж.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва вулиці Залізняка в місті Голованівськ.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва Європейської вулиці в смт Гребінки.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва Володимирської вулиці в смт Гриців.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва Професійної вулиці в місті Дергачі.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва Яхненківської вулиці в місті Дніпро.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва вулиці Кайди в місті Дружківка.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва вулиці Пилипа Орлика в місті Дунаївці.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва Ринкової вулиці в місті Жашків.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва вулиці Розенталь в місті Запоріжжя.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва Солов'янівської вулиці в місті Зіньків.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва вулиці Приладобудівників в місті Ізюм.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва вулиці Давидчука в місті Ірпінь.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва Левадної вулиці в місті Кам'янське.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва вулиці Розумовських в місті Карлівка.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва Щемилівської вулиці в місті Каховка.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва вулиці Симона Петлюри в місті Київ, Шевченківський район.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва Хвойної вулиці в місті Київ, Дарницький район.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва Квіткової вулиці в смт Клавдієво-Тарасове.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва Рокитнянської вулиці в смт Котельва.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва вулиці Миколи Древетняка в місті Краматорськ.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва вулиці Данила Галицького в місті Кременчук.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва вулиці Михайла Грушевського в місті Лозова.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва Веселкової вулиці в місті Люботин.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва Медичної вулиці в смт Макарів.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва Ярової вулиці в місті Малин.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва Козацької вулиці в місті Марганець.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва Заводської вулиці в місті Маріуполь, Центральний район.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва Переможної вулиці в місті Маріуполь, Кальміуський район.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва вулиці Бориса Михайлова в місті Мелітополь.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва Соборної вулиці в місті Мерефа.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва Водопійної вулиці в місті Миколаїв.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва Кар'єрної вулиці в місті Мирноград.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва Української вулиці в смт Михайлівка.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва вулиці Вадима Доброліжа в місті Ніжин.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва вулиці Антона Головатого в місті Новомосковськ.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва вулиці Федора Левицького в місті Новоукраїнка.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва вулиці Петра Лещенка в місті Одеса.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва Скіфської вулиці в місті Олександрія.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва Заводської вулиці в місті Охтирка.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва Слобожанської вулиці в смт Панютине.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва Фабричної вулиці в місті Первомайськ.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва Трудової вулиці в смт Петропавлівка.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва Торгівельної вулиці в місті Покровськ.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва Новобудовної вулиці в місті Полтава.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва Тихої вулиці в місті Родинське.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва Сонячної вулиці в місті Рубіжне.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва вулиці Рябоконя в місті Сквира.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва Варшавської вулиці в місті Слов'янськ.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва вулиці Андрея Шептицького в місті Суми.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва вулиці Січових Стрільців в місті Фастів.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва вулиці Івана Багряного в місті Христинівка.
Вулиця Комінтерну — колишня назва вулиці Васіле Александрі в місті Чернівці.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва вулиці В'ячеслава Радченка в місті Чернігів.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва Зустрічної вулиці в смт Чортомлик.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва вулиці Ольги Кобилянської в місті Шепетівка.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва вулиці Миколи Амосова в місті Шпола.
 Вулиця Комінтерну — колишня назва вулиці Козачинського в місті Ямпіль.

Примітки 

Вулиці